Cristiana Rizzelli – taekwondoka italiana
 Martina Rizzelli – ginnasta italiana
 Nico Rizzelli – giocatore di rugby inglese